Кубок Полинезии 1994 был первым розыгрышем Кубка Полинезии, он также выполнял функции отборочного турнира Кубка наций ОФК 1996 года в зоне Полинезии. Он прошёл в Самоа с 24 по 28 ноября 1994 года.

 получили путёвку в финальный турнир Кубка наций ОФК 1996 года.

Ссылки 

 Кубок Полинезии 1994 на RSSSF

1994 год в футболе